Bohrau bezeichnet folgende Orte

in Deutschland
 Bohrau (Forst (Lausitz)), einen Ortsteil der Stadt Forst (Lausitz) im Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Klein Bohrau, einen devastierte Nachbarort des Vorigen

in Polen
 Markt Bohrau, deutscher Name von Borów, Powiat Strzeliński, Woiwodschaft Niederschlesien
 Bohrau, deutscher Name von Borowa (Długołęka), Powiat Wrocławski, Woiwodschaft Niederschlesien